Despoina (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen
 Despoina (mythologie), een godheid uit de Griekse mythologie